Antoine Monis (1882-1952), haut fonctionnaire français.
 Claire Monis (1922-1967), chanteuse, actrice, résistante et déportée française, membre de l’orchestre des femmes d'Auschwitz.
 Ernest Monis (1846-1929), homme politique français.
 Man Haron Monis (1964-2014), islamiste iranien.

Homonymie de patronyme